PDP:

 Плазменная панель (), газоразрядный экран — устройство отображения информации, монитор, использующий явление электрического разряда в газе и возбуждаемого им свечения люминофора.
 DEC PDP — серия мини-компьютеров, созданная компанией Digital Equipment Corporation.
 PDP-1 — первый компьютер из серии PDP, произведённый Digital Equipment Corporation.
 PDP-7 — мини-компьютер производства DEC. Появился в 1965 году, третий в линейке 18-разрядных машин.
 PDP-10 — мейнфрейм, производимый Digital Equipment Corporation (DEC).
 PDP-11 — серия 16-разрядных мини-ЭВМ компании DEC, производимых в 1970—80-х годах. Развитие серии PDP-8.
  — пакетный протокол, используемый в беспроводных сетях GPRS/HSDPA.